Флаг муниципального образования Мостовско́е городское поселение Мостовского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 марта 2012 года решением Совета Мостовского городского поселения № 127 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7651.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос, ширины которых соотносятся как 1:6:1, голубого (вверху и внизу) и зелёного цветов; на границе зелёной и нижней голубой полос воспроизведен жёлтым цветом мост с двумя фермами; в центре зелёной полосы выше моста воспроизведены стилизованные струи фонтана красного цвета с белой окантовкой».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности городского поселения.

Зелёная полоса — единый элемент флагов всех поселений Мостовского района.

Зелёный цвет символизирует природу, покрытые зелёными лесами горы, плодородие, жизнь, здоровье.селения является единый элемент флагов всех поселений Мостовского района — три зелёные с заснеженными вершинами горы

Верхняя голубая полоса символизирует чистое небо. Нижняя голубая полоса аллегорически указывает на реки Лаба и Ходзь.

Голубой цвет (лазурь) символизирует честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Изображение моста является гласным флага, указывающим на наименование поселения. Жёлтый цвет моста символизирует аграрную направленность в развитии поселения, самоуважение, стабильность, достаток. Изображение моста также символизирует объединение, добрососедские отношения и гостеприимство.

Изображение фонтана символизирует жизнь. Изображение красного с белой (серебряной) окантовкой фонтана аллегорически указывает на термальные источники, являющиеся природным достоянием и достопримечательностью поселения, с которыми связано одно из экономических направлений в развитии Мостовского городского поселения.

Примечания